Boktjärn kan syfta på:
Boktjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (3,7 ha)
Boktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (24,3 ha)

Se även
Boksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn